Frederick Bradley est un nom pouvant désigner:

 (1876-1943), officier de l'armée britannique
Frederick Gordon Bradley (1886-1966), homme politique canadien de Terre-Neuve
 (1898-1947), homme politique américain du Michigan
 (1920-2012), lanceur américain du baseball
Frederick Deryl Bradley (né en 1949), homme politique canadien en Alberta
 (1908-?), rameur anglais

Voir aussi
 (1892-1970), joueur américain de football américain

Bradley, Frederick